The Kite Runner ist der Originaltitel folgender Werke:

 Drachenläufer, Roman des afghanisch-amerikanischen Schriftstellers Khaled Hosseini aus dem Jahr 2003
 Drachenläufer (Film), US-amerikanisches Filmdrama von Marc Forster aus dem Jahr 2007